Kurski – polskie nazwisko. W 2014 nosiło je ok. 100 osób.

Osoby noszące nazwisko Kurski 
 Anna Kurska (1929–2016) – prawniczka, sędzia, polityk
 Jacek Kurski (ur. 1966) – polityk, poseł, europarlamentarzysta, prezes zarządu TVP
 Jarosław Kurski (ur. 1963) – dziennikarz i publicysta, zastępca red. nacz. Gazety Wyborczej
 Maciej Kurski (??–1681) – duchowny katolicki, biskup
 Władimir Kurski (1897–1937) – rosyjski funkcjonariusz służb specjalnych

Zobacz też 

 Kurski Żleb – żleb w Tatrach
 Kursk – miasto w Rosji
 Obwód kurski – jednostka administracyjna Federacji Rosyjskiej
 Dworzec Kurski – dworzec w Moskwie

Przypisy